SGA se poate referi la:

 Stargate Atlantis, serial TV canadiano-american
 Sistemul de Gospodărire a Apelor - vezi Apele Române